Cigne negre (Cygnus atratus), espècie d'ocell de la família dels anàtids
 Creagrutus atratus, espècie de peix de la família dels caràcids